Ripley County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Ripley County (Indiana)
 Ripley County (Missouri)